Lista elettorale presentatasi in occasione delle elezioni europee del 1999 in Spagna e formata da alcuni dei soggetti politici che, alle precedenti europee del 1994, avevano dato vita a due distinte coalizioni, nella specie:

la Coalizione Nazionalista;
Europa dei Popoli.